Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999 – edizione del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999 – gironi A-B-C del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999 – gironi A-B-C del torneo di calcio
 Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999 – gironi G-H-I del torneo di calcio